Por Elk City pode estar à procura de:
 Elk City (Kansas)
 Elk City (Idaho)
 Elk City (Oklahoma)

Desambiguação